Shgharshik, comune armeno della provincia di Aragatsotn
 Shgharshik, comune armeno della provincia di Syunik